Autographa argenteamaculata är en fjärilsart som beskrevs av Vorbrodt 1911/12. Autographa argenteamaculata ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
argenteamaculata